Die Bahnstrecke Benevento–Campobasso verbindet die italienischen Provinzhauptstädte Benevent in Kampanien sowie Campobasso in der Region Molise und ist lediglich von regionaler Bedeutung für den italienischen Eisenbahnverkehr.

Die Strecke ist eingleisig und nicht elektrifiziert. Sie wurde zwischen 1881 und 1883 abschnittsweise für den Verkehr freigegeben. Von den 84 km liegen 57 km der Strecke auf dem Gebiet der Provinz Benevent und die restlichen 27 km auf dem Gebiet der Provinz Campobasso. Sie hat aufgrund der topographischen Verhältnisse viele Kurven, ist aber im Vergleich noch durchaus konkurrenzfähig zum Straßenverkehr. Entlang der Bahnlinie liegen die touristisch bedeutenden Orte Morcone, Sepino und vor allem Pietrelcina, dem Geburtsort von Padre Pio.
Das Passagieraufkommen ist sehr gering und die Verbindungen zwischen den Stationen Benevento und Campobasso beschränken sich auf wenige Zugpaare pro Tag. In der Vergangenheit gab es auch direkte Verbindungen von Neapel in den Pilgerort Pietrelcina. Dieses Experiment war zwar ein Erfolg, aber aus unerklärlichen Gründen wurde es nicht wiederholt.
Die wichtigsten Kreuzungspunkte mit anderen Bahnstrecken gibt es in Benevento und Campobasso. Von dem für den Personenverkehr stillgelegten Bahnhof Bosco Redole führt ein Abzweig nach Isernia. Eine Fahrt mit dem Zug dauerte 2010 etwa 1:50 Stunden.

Der Personenverkehr wurde 2013 eingestellt. Zwischen Benevent und Pietrelcina soll nach Sanierung und Elektrifizierung der Personenverkehr wiederaufgenommen werden.

Weblinks 

 Beschreibung und Bilder der Bahnstrecke unter http://www.lestradeferrate.it/

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Kampanien
Bahnstrecke in Molise